Ženská dvouhra Adelaide International I 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Šest z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájkyní titulu z předchozího ročníku byla Američanka Madison Keysová, jež do turnaje nezasáhla. Australanka Ashleigh Bartyová, která v sezóně 2022 vyhrála první ze dvou adelaidských turnajů, ukončila během března 2022 profesionální kariéru. 

Kanaďanka Bianca Andreescuová otočila průběh úvodního zápasu se Španělkou Garbiñe Muguruzaovou ze stavu gamů 0–6 a 2–5. Druhé dějství rozhodla v tiebreaku proměněným prvním setbolem a ve třetí sadě ztratila již jen jedinou hru. Ovládla tak i třetí vzájemný duel. 

Osmnáctiletá Češka Linda Nosková, figurující na 102. příčce žebříčku, již v kvalifikaci čelila mečbolu proti člence světové šedesátky Anně Kalinské, který ve zkrácené hře třetí sady odvrátila. Následně postoupila do své páté hlavní soutěže na túře WTA, v níž premiérově porazila dvě členky z první světové desítky. V úvodním kole vyřadila světovou osmičku Darju Kasatkinovou. Po výhře nad americkou kvalifikantkou Claire Liuovou zvládla i třísetovou bitvu se světovou šestadvacítkou Viktorií Azarenkovou. V závěrečné sadě přitom využila jen jeden z osmi brejkbolů a za stavu her 5–6 odvrátila mečbol. Tiebreak pak rozhodla poměrem 8:6. Ani v semifinále ji nezastavila tuniská světová dvojka Ons Džabúrová, kterou přehrála ve třech setech a postoupila do prvního kariérního finále na túře WTA. 

Vítězkou se stala 24letá světová pětka Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala českou kvalifikantku Lindu Noskovou za 1:43 hodiny po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Turnajem prošla bez ztráty setu.  V probíhající sezóně se stala první vítězkou singlové soutěže. Na okruhu WTA Tour získala jedenáctý singlový titul a první od květnového Madrid Open 2021. Potřetí v kariéře vybojovala trofej v úvodní lednový týden sezóny, čímž navázala na triumfy na Shenzhen Open 2019 a Abu Dhabi Open 2021. Premiérové finále na túře WTA posunulo Noskovou poprvé do elitní světové šedesátky (titul by pro ni znamenal průnik do Top 50). Češka se v 18 letech a 52 dnech stala nejmladší finalistkou kategorie WTA 500 – včetně předchůdkyň Premier a Tier II –, od titulu Caroline Wozniacké na New Haven Open 2008, kdy Dánce v den finále bylo 18 let a 43 dní.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International I 2023